Юджин Ле Рой () — французский писатель-республиканец, антиклерикал, вольнодумец и масонский писатель, мастер местного романа.

Примечания

Биография 
 Gaston Guillaumie, Eugène Le Roy : romancier périgordin (1836—1907), Bordeaux, Féret et fils, 1929, 1929 p. (lire en ligne [archive]).
 Ch. Aublant, " À propos des sources de L’ennemi de la mort ", dans Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, 1938, tome 65, p. 433—442 (lire en ligne) [archive]
 Jean-Bernard Besse, " Les mots occitans utilisés par Eugène Le Roy ", dans Bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord, 2011, tome 138, 1re livraison, p. 111—128 (lire en ligne) [archive]
 François Marotin, Francis Lacoste et Joëlle Chevé, Eugène Le Roy, fils de la Révolution et narrateur du xixe siècle : actes du colloque de Périgueux, 20 au 21 janvier 2000, Périgueux, La Lauze, 2002, 214 p. (ISBN 978-2-912032-37-9, lire en ligne [archive]).
 Guy Penaud, « Un franc-maçon périgourdin : Eugène Le Roy», Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord, 1978, tome 105, 1re livraison, p. 69 à 74 (lire en ligne) [archive]
 «Eugène Le Roy, Sapeur-Pompier», Bulletin du "Congrès national des sapeurs-pompiers français, Périgueux, 1980
 Richard Bordes et Claude Lacombe, Le Vrai Visage d’Eugène Le Roy. Contre-enquête sur un républicain, anticlérical, libre penseur et franc-maçon de la IIIe République, Périgueux, La Lauze, 2010.
 Cahiers de Vésone, no 3, " Eugène Le Roy ".
 Guy Penaud et José Correa, Le Roy à Hautefort, Périgueux, La Lauze, 2007.
 Marcel Secondat, Eugène Le Roy connu et inconnu, 1978, Éditions du Périgord Noir.

Литература 
 Œuvres sur le site du projet Gutenberg

Писатели Франции XIX века